Moromeții se poate referi la:

Moromeții (roman)
Moromeții (film)
 Moromeții 2 (film din 2018)